Ескинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Ескинская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ескинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.